Gangteng – gewog w dystrykcie Wangdü Pʽodrang w Królestwie Bhutanu
 Gangteng – największy prywatny klasztor w Bhutanie,  znany również pod nazwą Gangteng Sangnak Ciöling (dzongkha: སྒང་སྟེང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང; Wylie: sgang steng gsang sngags chos gling)